Ez a lista a Dragon Ball című japán animesorozat magyar és japán részeinek címét tartalmazza.

Pilaf nagyúr Saga (1–13. rész)

Harcművészetek Nagytornája Saga (14–28. rész)

Vörös Szalagrend Saga (29–45. rész)

Blue tábornok Saga (46–57. rész)

Red tábornok Saga (58–67. rész)

Baba, a látnok Saga (68–82. rész)

Tensinhan Saga (83–101. rész)

Szívtelen Sátán Saga (102–122. rész)

Ifjú Sátán Saga (123–153. rész) 

Son Goku élete folytatódik a Dragon Ball Z-ben és a Dragon Ball GT-ben

Epizod